Az alábbi lista Magyarország 100 négyzetkilométernél nagyobb területű településeit sorolja fel a KSH 2019. évi adatai szerint. Az itt felsorolt települések együttes területe közel 20 ezer km², vagyis az ország területének mintegy egyötöde.

A településhez tartozó közigazgatási terület – különösen az alföldi vidékeken – lényegesen eltérhet a lakott belterülettől, emiatt a lista nem tükrözi sem a beépített terület nagysága, sem a népesség szerinti sorrendet.

Jegyzetek

Források 

Magyarország települései
Magyarországi közigazgatási rekordok